Merkel (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies:
 Angela Merkel (Hamburg, 1954), cancellera d'Alemanya des del 2005
 Garlieb Helwig Merkel (Lēdurga, Letònia, 1769 - Depkinshof, 1850), escriptor i periodista germano-bàltic
 Gustav Merkel (Oberoderwitz, 1827 - Dresden, 1885), compositor i organista alemany
 Harry Merkel, pilot de curses automobilístiques alemany que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Una Merkel (Covington, Kentucky, 1903 - Los Angeles, Califòrnia, 1986), actriu estatunidenca
 Miscel·lània: Rombe de Merkel